Рин може бити:

 Рин (Немачка), општина у Немачкој
 Рин (Пољска), град у Пољској
 Рин (Повјат коњињски), село у Пољској у Коњинском повјату
 Рин (Повјат остродски), село у Пољској у Остродском повјату